Прапором Мена можуть бути:
  Прапор штату Мен (США)
  Прапор Острова Мен (Велика Британія)

Багатозначні терміни